Gemünden (Felda), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Gemünden (Hunsrück), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Gemünden (Taunus), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Gemünden (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Gemünden (Wohra), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Gemünden am Main, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren